Тромп ( — охотничий рог, труба) — вогнутая поверхность в виде части конуса. Является конструктивным элементом, обеспечивающим переход от квадратного в плане средокрестия  крестово-купольной постройки и четырёх подпружных арок к основанию цилиндрического барабана купола. Четыре тромпа по углам средокрестия обеспечивают перераспределение веса купола или башни: лантерны, тибуриума на угловые опоры. В арабской и испано-мавританской архитектуре тромпы оформляются в виде ступенчатых ниш и называются мукарнами, или «сталактитами». Тромпы впервые стали использовать в архитектуре древней Персии VIII—VI в. до н. э., а затем в Византии и Закавказье. В древнерусской архитектуре тромпы приобретали особую форму и назывались парусами .

Примечания 

Арки и своды
Архитектурные элементы